Ми́лья Су́лланмаа (, урожд. Ми́лья Хе́лльстен, ; , Финляндия) — финская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ()
 : золото (2016—2017), серебро (2013—2014, 2014—2015), бронза (2012—2013, 2015—2016).
 : серебро (2007, 2008).
 : золото (2016), серебро (2012, 2013, 2015).
 : бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2005, в возрасте 15 лет.

В 2019 вышла замуж, сменила фамилию на Сулланмаа.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу